Roger Federer var regerande mästare, men förlorade i andra omgången mot Sergiy Stakhovsky i fyra set.

Andy Murray besegrade Novak Djokovic i finalen med 6–4, 7–5, 6–4 och blev den första britten sedan Fred Perry år 1936, 77 år tidigare, att vinna Wimbledon.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= N Djokovic
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= F Mayer
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= B Reynolds
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=77
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=64
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= S Johnson
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=64
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=77
| RD1-score04-5=4

| RD1-seed05=
| RD1-team05= B Kavčič
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= J-L Struff
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= R Harrison
| RD1-score07-1=64
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=5
| RD1-score07-4=2
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=28
| RD1-team08= J Chardy
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=7
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= G Simon
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=611
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= F López
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=713
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= R Berankis
| RD1-score11-1=64
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=77
| RD1-score11-4=4
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=| RD1-score12-1=77
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=63
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= W Odesnik
| RD1-score13-1=65
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=2
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=5
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= J Wang
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5=7

| RD1-seed15=
| RD1-team15= D Tursunov
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=5
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=13
| RD1-team16= T Haas
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=7
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= N Djokovic
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= B Reynolds
| RD2-score02-1=62
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=1
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= J-L Struff
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=66
| RD2-score03-4=64
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=28
| RD2-team04= J Chardy
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=78
| RD2-score04-4=77
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= F López
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=1r
| RD2-score06-3=
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= J Wang
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=5
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=13
| RD2-team08= T Haas| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=7
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=

Sektion 2
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5

| RD1-seed01=9
| RD1-team01= R Gasquet
| RD1-score01-1=62
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=7
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= M Granollers
| RD1-score02-1=77
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=5
| RD1-score02-4=4
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= A Haider-Maurer
| RD1-score03-1=66
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=1
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= G Soeda
| RD1-score04-1=78
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= J Blake
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= T de Bakker
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= B Tomic
| RD1-score07-1=78
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=2
| RD1-score07-5=6
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= S Querrey
| RD1-score08-1=66
| RD1-score08-2=63
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=3

| RD1-seed09=27
| RD1-team09= K Anderson
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=LL
| RD1-team10= O Rochus
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= P Petzschner
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=66
| RD1-score11-3=0
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= M Przysiężny
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=78
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= D Brands
| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=64
| RD1-score13-3=65
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=65
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3=77
| RD1-score14-4=1
| RD1-score14-5=4

| RD1-seed15=
| RD1-team15= M Kližan
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= T Berdych
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=9
| RD2-team01= R Gasquet
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=65
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= G Soeda
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=77
| RD2-score02-4=3
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= J Blake
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= B Tomic
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=27
| RD2-team05= K Anderson
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=62
| RD2-score06-3=4
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= D Brands
| RD2-score07-1=66
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= T Berdych
| RD2-score08-1=78
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=9
| RD3-team01= R Gasquet
| RD3-score01-1=67
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=5
| RD3-score01-4=65
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= B Tomic
| RD3-score02-1=79
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=7
| RD3-score02-4=77
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=27
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4=5
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= T Berdych
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=7
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= B Tomic
| RD4-score01-1=64
| RD4-score01-2=77
| RD4-score01-3=4
| RD4-score01-4=4
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=7
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=77
| RD4-score02-2=65
| RD4-score02-3=6
| RD4-score02-4=6
| RD4-score02-5=
}}

Sektion 3

| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=77
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=23
| RD4-team01= A Seppi
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=62
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=8
| RD4-team02=

Undre halvan

Sektion 5
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= R Nadal
| RD1-score01-1=64
| RD1-score01-2=68
| RD1-score01-3=4
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= S Darcis
| RD1-score02-1=77
| RD1-score02-2=710
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ł Kubot
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= I Andreev
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=2
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= S Robert
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=7
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= A Falla
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=65
| RD1-score06-3=5
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= A Ungur
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=1
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= B Paire
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=18
| RD1-team09= J Isner
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=77
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= E Donskoy
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=65
| RD1-score10-3=63
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= P Andújar
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= A Mannarino
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= D Brown
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= L Hewitt
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=11
| RD1-team16= S Wawrinka
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=3
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= S Darcis
| RD2-score01-1=
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ł Kubot
| RD2-score02-1=w/o
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= S Robert
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= B Paire
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=18
| RD2-team05= J Isner
| RD2-score05-1=1r
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= D Brown
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=63
| RD2-score07-4=6
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= L Hewitt
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=77
| RD2-score08-4=2
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Ł Kubot
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=25
| RD3-team02= B Paire
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=

Sektion 6
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5

| RD1-seed01=15
| RD1-team01= N Almagro
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3=7
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= J Zopp
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=62
| RD1-score02-3=5
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= M Matosevic
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=3
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= G Rufin
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= R Štepánek
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= M Reid
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= K Edmund
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= J Janowicz
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=30
| RD1-team09= F Fognini
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=3
| RD1-score09-4=2
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= J Melzer
| RD1-score10-1=65
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= J Reister
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=77
| RD1-score11-4=64
| RD1-score11-5=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= L Rosol
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=65
| RD1-score12-4=77
| RD1-score12-5=4

| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= S Stakhovsky
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= V Hănescu
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=0
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= R Federer
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=15
| RD2-team01= N Almagro
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=66
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= G Rufin
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=78
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= R Štepánek
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3r
| RD2-score03-3=
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=24
| RD2-team04= J Janowicz
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= J Melzer
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=77
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= J Reister
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=62
| RD2-score06-3=65
| RD2-score06-4=2
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07={{nowrap| S Stakhovsky}}
| RD2-score07-1=65
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=7
| RD2-score07-4=77
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= R Federer
| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=5
| RD2-score08-4=65
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=15
| RD3-team01= N Almagro
| RD3-score01-1=66
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=24
| RD3-team02= J Janowicz
| RD3-score02-1=78
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= J Melzer| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=7
| RD3-score03-4=6| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=5
| RD3-score04-4=3
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=24
| RD4-team01=

Sektion 7
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= J-W Tsonga
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= D Goffin
| RD1-score02-1=64
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=61
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=5
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= E Gulbis
| RD1-score04-1=77
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= F Verdasco
| RD1-score05-1=65
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= X Malisse
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=3
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= T Kamke
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=2
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=31
| RD1-team08= J Benneteau
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=65
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=22
| RD1-team09= J Mónaco
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= B Knittel
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= L Lacko
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=77
| RD1-score11-4=2
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= R Ram
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=62
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=78
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= P Lorenzi
| RD1-score14-1=66
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=2
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= M Baghdatis
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= M Čilić
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= J-W Tsonga
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=3
| RD2-score01-4=0r
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= E Gulbis
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=0
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= F Verdasco
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=77
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=31
| RD2-team04= J Benneteau
| RD2-score04-1=61
| RD2-score04-2=64
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=22
| RD2-team05= J Mónaco
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= R Ram
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=4
| RD2-score06-4=2
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07=| RD2-score07-1=w/o
| RD2-score07-2=
| RD2-score07-3=
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= M Čilić
| RD2-score08-1=
| RD2-score08-2=
| RD2-score08-3=
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= E Gulbis
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= F Verdasco
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=22
| RD3-team03= J Mónaco
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=68
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=710
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= F Verdasco
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-score01-4=
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=4
| RD4-score02-4=
| RD4-score02-5=
}}

Sektion 8
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= J Tipsarević
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=65
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= V Troicki
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=77
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= A Kuznetsov
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=3
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= A Montañés
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=3
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= M Gicquel
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=63
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= V Pospisil
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=77
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= R Haase
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=5
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=20
| RD1-team08= M Youzhny
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=7
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=32
| RD1-team09= T Robredo
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= N Mahut
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= J Hájek
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= J Ward
| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=611
| RD1-score13-4=64
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Y-h Lu
| RD1-score14-1=64
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=713
| RD1-score14-4=77
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= B Becker
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= A Murray
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= V Troicki
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= A Kuznetsov
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= V Pospisil
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=77
| RD2-score03-3=67
| RD2-score03-4='''6
| RD2-score03-5=4
| RD2-seed04=20
| RD2-team04=

Källor

Externa länkar
Herrsingelns lottning
Wimbledonmästerskapen 2013